Les élections législatives néo-zélandaises de 2005 se sont tenues le  pour élire les  à la Chambre des représentants.

Aucun parti ne remporta la majorité, cependant le Parti travailliste de la Première ministre Helen Clark a remporté deux sièges de plus que le Parti national de  arrivé en seconde position.

Résultats

Notes et références 

2005
2005 en Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Politique en septembre 2005